Сеферовци могу да буду:

 Сеферовци (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Сеферовци (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ